Кри́мов () — російське прізвище.
Кримов:
 Кримов Володимир Пименович (1878—1968) — російський письменник, який з 1918 року жив в еміграції.
 Кримов Дмитро Анатолійович (* 1954) — російський художник, сценограф, режисер і театральний педагог.
 Кримов Микола Петрович (1884—1958) — російський живописець.
 Кримов Олексій Петрович (1872—1954) — український хірург.
 Кримов Пантелеймон Олександрович (1919—1982) — радянський російський актор театру і кіно.
 Кримов Юрій Соломонович (* 1908) — 1941) — російський письменник.

Кримова:
 Кримова Наталія Анатоліївна (1930—2003) — російський театральний критик, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації.

Російські прізвища